Bassam ist der Familienname folgender Personen:

 Bakr El-Sayed Bassam (* 1939), ägyptischer Gewichtheber
 Ibn Bassām (vor 1084–1147/48), islamischer Historiker
 Steve Bassam (* 1953), britischer Politiker

Bassam steht ferner für:
 Grand-Bassam, Stadt der Elfenbeinküste